Посёлок Никель (город Орск) - это населенный пункт, расположенный в городе Орске Оренбургской области. Поселок находится на северо-востоке от географического центра города, на территории Орского района

История 
Поселок Никель начал строиться с 1934-35 годов в качестве жилья для сотрудников ЮУНК. Он получил название в честь металла - никеля - который был найден на этой территории. На протяжении нескольких лет на периферии поселка были размещены промышленные предприятия.

На сегодняшний день поселок Никель является важным промышленным районом города Орск. В поселке находятся такие предприятия как: Орсккабель, Газпромтранс, СМП-3, Фосфатный комбинат и другие.

Жилой фонд 

В поселке Никель находится огромное количество коттеджей, домов и квартир, которые принадлежат работникам промышленных предприятий.

Развитие 

Сегодня поселок Никель продолжает развиваться благодаря существующим промышленным предприятиям и строительному буму. Кроме того, в зависимости от решения городских властей, в перспективе могут появиться новые промышленные и инфраструктурные объекты.

Проживание 

Жизнь в поселке Никель отличается от городской жизни. Здесь царит спокойствие и комфорт. Жители зачастую имеют свои тихие уголки, где они проводят время с семьей и друзьями. Кроме того, благодаря близкому расположению к городу, жители могут легко добраться до центра Орска с его множеством магазинов, кафе, ресторанов и развлекательных центров.

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Орск